Вале́рі (, , ), Валері́ () — іспанське, італійське, корсиканське й французьке прізвище.

Персоналії 
 Едуар Валері (1924—2010) — учасник Руху опору у Франції.
 Карл Валері (* 1984) — австралійський футболіст італійського походження.
 Паоло Валері (* 1978) — італійський футбольний суддя.
 Патрік Валері (* 1969) — французький футболіст (півзахисник), футбольний тренер.
 Поль Валері (1871—1945) — французький поет, есеїст і філософ.
 Франка Валері (1920—2020) — італійська актриса театру і кіно.

Іспанські прізвища
Італійські прізвища
Французькі прізвища
Корсиканські прізвища